NNC steht für:

 Naga National Council, Partei in Indien
 National Negro Congress, US-amerikanische Bürgerrechtsvereinigung

Siehe auch:
 No Name City (Begriffsklärungsseite)

Abkürzung